Uhřice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Uhřice, Gemeinde im Okres Vyškov
 Uhřice, Gemeinde im Okres Blansko; siehe Uhřice u Boskovic
 Uhřice, Gemeinde im Okres Hodonín; siehe Uhřice u Kyjova
 Uhřice, Gemeinde im Okres Kroměříž; siehe Uhřice u Kroměříže
 Uhřice, Ortsteil von Sedlec-Prčice, Okres Příbram
 Uhřice, Ortsteil von Vlachovo Březí, Okres Prachatice